Universitat Victòria (Austràlia), localitzada a Melbourne
 Universitat Victòria de Bangladesh, localitzada a Dhaka
 Universitat de Victòria, localitzada a Colúmbia Britànica (Canadà)
 Universitat Victòria de Manchester, antiga universitat ara part de la Universitat de Manchester
 Universitat Victòria (Toronto), part de la Universitat de Toronto (Canadà)
 Universitat Victòria de Wellington, localitzada a Nova Zelanda